"Ródano" pode ser:
 Ródano, rio que banha a França
 Rodano, comuna italiana da Lombardia
 Ródano (departamento), na França
 Ródano-Alpes, região da França
 Bocas do Ródano, departamento da França

Desambiguações de topônimos